Стабровский — фамилия; имеет женскую форму Стабровская.
 Стабровский, Александр Сергеевич (род. 1948) — директор музея истории Пермского университета, заслуженный работник культуры РФ.
 Стабровский, Василий Данилович (1925—1944) — пионер-герой, погиб при выполнении задания. 
 Стабровский, Иосиф Иосифович (1870—1968) — полковник русской армии, член-корреспондент Виленского отделения Московского археологического общества
 Стабровский, Казимир (1869―1929) — российско-польский живописец, педагог, первый директор Академии изящных искусств в Варшаве.